Чемпионат мира по борьбе 1983 года проходил в Киеве (СССР), включал в себя соревнования по трём видам борьбы. Соревнования по греко-римской борьбе прошли 22-25 сентября, по вольной — 26-29 сентября, по борьбе самбо 30 сентября — 1 октября.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Самбо

Примечания

Ссылки 
 FILA Database

1983
Международные спортивные соревнования в Киеве
Соревнования по борьбе на Украине
Борьба в СССР в 1983 году
Международные соревнования по борьбе в СССР
Чемпионаты мира на Украине
Сентябрь 1983 года